Ambrose est le prénom anglais correspndant au prénom français .

Prénom 
Ambrose est un prénom masculin.

Patronyme 

 (1970-), joueur de football américain professionnel américain (cornerback) ;
Bert Ambrose (1897-1971), violoniste et chef d'orchestre de jazz américain ;
Curtly Ambrose (1963-), joueur de cricket d'Antigua-et-Barbuda ;
Darren Ambrose (1984-), joueur de foot professionnel anglais ;
Lauren Ambrose (1978-), actrice américaine ;
Marcos Ambrose (1976-), pilote automobile australien ;
Paul Ambrose (1984-), triathlète australien ;
Rona Ambrose (1969-), femme politique canadienne ;
Stephen Ambrose (1936-2002), historien américain ;
 (1982-), joueur de cricket anglais.

Nom de ring 
Dean Ambrose est le nom de ring de :
 Jonathan Good (1985-), catcheur américain.

Toponyme 

 Ambrose, ville de Géorgie, États-Unis ;
 Ambrose, ville du Dakota du Nord, États-Unis ;
 Ambrose Brook, cour d'eau situé dans le New Jersey, États-Unis ;
 Ambrose, ville de Louisiane, États-Unis.

Autres 
 Ambrose (LV-87), un bateau-phare
 Phare d'Ambrose, phare situé à la sortie de la baie de New York

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais